Deportatie, de gedwongen verplaatsing van grote groepen mensen.
 Uitzetting (vreemdeling), de gedwongen uitzetting nadat een asielaanvraag is afgewezen.
 Expansie (materiaal) of uitzetting, toename in volume van een materiaal.
 Thermische uitzetting, het proces van de toename van volume door temperatuurstijging.
 Uitzettingscoëfficiënt, een maat voor de toename van volume door temperatuurstijging.

Zie ook 

 Uitzet
 Expansie